

Нове Ґрабе — село в гміні Воломін Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Нове Ґрабе — село в гміні Ґомбін Плоцького повіту Мазовецького воєводства